

Patronyme 

  ;
 Alfred North Whitehead (1861-1947), philosophe, logicien et mathématicien britannique ;
 Charles Ross Whitehead (1868-1954), industriel québécois ;
 Colson Whitehead (1969-), romancier américain ;
 Sir Edgar Whitehead (1905-1971), premier ministre de la colonie britannique de Rhodésie du sud ;
  (1965-), poète américain ;
 George W. Whitehead (1918-2004), mathématicien américain ;
 Gustave Whitehead (1874-1927), pionnier de l'aviation ;
 Hal Whitehead, cétologiste américain ;
 Henry Whitehead (1825-1896), révérend ;
 Henry Whitehead, évêque, frère du philosophe Alfred North Whitehead et père du mathématicien J. H. C. Whitehead ;
 Jerome Whitehead (1956-2012), joueur de basket-ball américain ;
 John Whitehead (1830-1899), naturaliste britannique ;
 J. H. C. Whitehead (1904-1960), mathématicien britannique ;
  (1872-1954), ingénieur américain ;
 Nick Whitehead (1933-2002), athlète gallois ;
 O. Z. Whitehead (1911-1998), acteur américain ;
  ;
 Robert Whitehead (1823-1905), ingénieur britannique ;
 Sarah Whitehead, fantôme qui hanterait la Banque d'Angleterre ;
 William Whitehead (1715-1785), poète et dramaturge anglais ;
 Arthur Vaughan-Whitehead (1995-), acteur français.

Toponyme 

 Whitehead, municipalité rurale canadienne du Manitoba.

Voir aussi 
 Whitehead Institute for Biomedical Research, un institut de recherche en biologie situé à Cambridge (Massachusetts)

Patronyme anglais
Toponymie canadienne